Toamasina (provincie), een voormalige provincie van Madagaskar
Toamasina (stad), een stad in Madagaskar
Toamasina I, een district van de regio Atsinanana
Toamasina II, een district van de regio Atsinanana